Pouya est un prénom d'origine perse (iranienne) qui signifie « dynamique », « chercheur ».

Prénom perse
Prénom masculin